Тузлукушево, Тузулукуш, Тузлу-Кушево () — упразднённая в 1986 году деревня Зилязекулевского сельсовета Балтачевского района Башкирской АССР.

V ревизия 1795 г. не зафиксировала аул Тузулукуш. Следующая VI ревизия 1811 г. показала зарождающую деревню: 6 дворов, 16 башкир, 11 мишарей. По архивным данным, аул носит имя Имен Ишмет Тузла (в старых документах: «Тузлу Куш тож»). Как пишет Асфандияров, «следовательно, она возникла перед VI ревизией. Время припуска мишарей неизвестно».

По 24 башкира и мишаря было в 1834 г. 131 человек без определения их этнического происхождения при 26 дворах показали по итогам переписи 1897 г. В 1920 г. отмечено 36 дворов с 182 жителями. Большинство населения - башкиры.

В 1834 г. было засеяно 360 пудов озимого и 400 пудов ярового хлеба. Действовали две мельницы. 19 овец, 8 коз находилось в собственности жителей. Несколько домохозяев имели 10 бортей и 10 ульев.

В 1952 году — деревня Тузлу-Кушево, входящая в Кизганбашевский сельсовет.

Исключена из учетных данных Указом Президиума ВС Башкирской АССР от 12.12.1986 N 6-2/396 «Об исключении из учетных данных некоторых населенных пунктов»).

Географическое положение 
Расстояние до:
 центра сельсовета (Зилязекулево): км.
 районного центра (Старобалтачево): 18 км,
 ближайшей железнодорожной станции (Куеда): 100 км.

Литература 
 Административно-территориальное деление Башкирской АССР (на 1 июня 1952 г.). — Башкирское книжное издательство, Уфа, 1953. C.42

Примечания 

Населённые пункты, упразднённые в 1986 году
Исчезнувшие населённые пункты  Балтачевского района